252 км (252-й кілометр; Двісті п'ятдесят другий кілометр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

Власна назва наступних об'єктів:

Залізничні зупинні пункти та платформи 

 252 км — блокпост та зупинний пункт Південної залізниці поблизу Кременчука Полтавської області.
 252 км — зупинний пункт Придніпровської залізниці в с. Привільне Солонянського району Дніпропетровської області.